Nezhyba ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Nezhyba (* 1990), österreichischer Handballspieler
 Viktor Nezhyba (* 1967), österreichischer Künstler